Soledad kan syfta på:

Colombia 

 Soledad – kommun i Atlántico,

Honduras 

 Soledad (kommun i Honduras), Departamento de El Paraíso,

Kuba 

 El Salvador (ort i Kuba), Provincia de Guantánamo,

Mexiko 

 Guadalupe Etla (ort), Oaxaca, 
 La Soledad (ort i Mexiko, Guanajuato, Silao de la Victoria),

USA 

 Soledad, Kalifornien, ort, Monterey County, 

Robotskapade Kubaförgreningar